Христофорово — название географических объектов:

Абхазия 
 Христофорово — до 1944 г. название села Багнари Гагрского района.

Россия 
 Христофорово — посёлок в Лузском районе Кировской области.
 Христофорово — остановочный пункт в Кировской области.

Украина 
 Христофорово — село в Благовещенском районе Кировоградской области.

См. также 
 Христофоровка